

Екологія 
 Сіра смерть — одна з назв смогу.

Наукова фантастика 
 Легіон сірої смерті () — підрозділ найманців під керівництвом Грейсона Карлі у серії книг «Сага про Легіон Сірої Смерті» () по всесвіту .
 Сіра смерть — нановірус у культовій відеогрі Deus Ex.

Медицина 
 Сіра смерть — вуличний наркотик у США.

Див. також 
 Чорна смерть
 Біла смерть

References 

Багатозначні терміни